Figlio di Etelvulfo del Wessex e Osburga, succedette al fratello Etelbaldo del Wessex come re del Wessex nell'860, ma morì senza lasciar traccia nell'865. Come suo fratello e suo padre fu incoronato a Kingston upon Thames. Il suo regno vide i Danesi intenti a saccheggiare il Kent ed effettuare spedizioni nella Northumbria, entrambe governate da Ragnar Lodbrok. Inoltre essi penetrarono fino a Winchester all'inizio del suo regno. Venne seppellito nell'abazia di Sherbourne nel Dorset.

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Nati nel Sud Ovest (Inghilterra)
Re del Wessex
Etelberto del Wessex